Franco Volpi – attore e doppiatore italiano
 Franco Volpi – filosofo italiano
 Franco Volpi – economista italiano, nato nel 1933
 Franco Volpi – atleta e allenatore italiano